Henrie ist der Familienname folgender Personen:

 David Henrie (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Lorenzo James Henrie (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler